Агва Зарка има више значења:
 Агва Зарка (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Агва Зарка (Кокиматлан), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Агва Зарка (Манзаниљо), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Агва Зарка (Аријага), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Зарка (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Зарка (Копаинала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Зарка (Чикоасен), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Зарка (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Зарка (Истапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Зарка (Хикипилас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Зарка (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Зарка (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Агва Зарка (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка (Буенавентура), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка, Чарко де ла Јегва (Којаме дел Сотол), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка (Галеана), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка (Гереро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка (Ханос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка (Морис), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка (Сан Франсиско дел Оро), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка, Ла Касета (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Агва Зарка (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Зарка (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Зарка (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Зарка (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Агва Зарка (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Зарка (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Зарка (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Зарка (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Зарка (Санта Круз де Хувентино Росас), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Агва Зарка (Авакуозинго), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка, Лас Карбонерас (Чилапа де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка, Зомпелзин (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Тлакоапа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Хосе Хоакин де Ерера), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Хучитан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Агва Зарка (Уаска де Окампо), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Зарка (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Зарка (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Зарка (Тлавилтепа), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Агва Зарка (Акатлан де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Зарка (Атојак), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Зарка (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Зарка (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Зарка (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Зарка (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Зарка (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Зарка (Тотатиче), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Зарка (Кањадас де Обрегон), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Агва Зарка, Агва Зарка де Ариба (Озолоапан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Зарка (Полотитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Зарка (Виља Викторија), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Агва Зарка (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Зарка (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Зарка (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Зарка (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Зарка (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Зарка (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Зарка (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Зарка (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Зарка (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Зарка (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Агва Зарка (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Зарка, Ла Меса (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Зарка (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Агва Зарка (Сан Хуан Какаватепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Зарка (Сан Мигел дел Пуерто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Зарка (Виља де Тутутепек де Мелчор Окампо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Зарка (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Зарка (Сантијаго Лачигири), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Зарка (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Зарка (Ерменехилдо Галеана), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Зарка (Уејтамалко), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Зарка (Тевизинго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Зарка (Закатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Агва Зарка (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Агва Зарка (Карденас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Зарка (Сиудад дел Маиз), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Зарка, Ла Пила (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Зарка (Сан Николас Толентино), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Зарка (Зарагоза), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Агва Зарка (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Зарка (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Зарка (Росарио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Зарка (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Агва Зарка (Бакоачи), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Зарка (Мазатан), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Зарка (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Зарка (Нако), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Зарка, Ферокарил (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Зарка (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Зарка (Виља Пескеира), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Агва Зарка (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва Зарка (Сан Николас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Агва Зарка (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Зарка (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Агва Зарка (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Агва Зарка (Монте Ескобедо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Агва Зарка (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Агва Зарка (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику